Zasada produktywności – stworzona przez Roberta Nozicka; zakłada, że każda jednostka ma nienaruszalne prawo do produktów swojej pracy i kapitału (zasady wolnego rynku), dlatego redystrybucja jest możliwa tylko na zasadzie dobrowolnych transferów (darowizny, mecenat), występuje ochrona początkowego wyposażenia pojedynczych jednostek.

Polityka gospodarcza